Az Emmy-díj a legjobb drámai tévésorozat elismerést az Emmy-díjátadó gálán adják át, 1952 óta.

Díjazottak

'50-es évek 
1951 - Pulitzer Prize Playhouse - KECA-TV
1952 - Studio One - CBS
1953 - Robert Montgomery Presents - NBC  Dragnet -  NBC
1954 - The United States Steel Hour - ABC  Dragnet - NBC
1955 - The United States Steel Hour - ABC  Dragnet - NBC  Stories of the Century - Syndicated
1956 - Producers' Showcase - NBC  Disneyland - ABC
1957 - The Phil Silvers Show - CBS  Caesar's Hour - NBC
1958 - Gunsmoke - CBS  Playhouse 90 - CBS
1959 - Alcoa-Goodyear Theatre - NBC  Playhouse 90 - CBS  Maverick - ABC

'60-as évek 
1960 - Playhouse 90 - CBS
1961 - Hallmark Hall of Fame - NBC
1962 - The Defenders - CBS
1963 - The Defenders - CBS
1964 - The Defenders - CBS
1965 - The Dick Van Dyke Show - CBS  Hallmark Hall of Fame - NBC  My Name Is Barbra - CBS  New York Philharmonic Young People's Concerts - CBS
1966 - The Fugitive - ABC
1967 - Mission: Impossible - CBS
1968 - Mission: Impossible - CBS
1969 - NET Playhouse - NET

'70-es évek 
1970 - Marcus Welby, M.D. - ABC
1971 - The Bold Ones: The Senator - NBC
1972 - Erzsébet királynő - PBS
1973 - The Waltons - CBS
1974 - Upstairs, Downstairs - PBS
1975 - Upstairs, Downstairs - PBS
1976 - Police Story - NBC
1977 - Upstairs, Downstairs - PBS
1978 - Rockford nyomoz - NBC
1979 - Lou Grant - CBS

'80-as évek 
1980 - Lou Grant - CBS
1981 - Külvárosi Körzet - NBC
1982 - Külvárosi Körzet - NBC
1983 - Külvárosi Körzet - NBC
1984 - Külvárosi Körzet - NBC
1985 - Cagney és Lacey - CBS
1986 - Cagney és Lacey - CBS
1987 - L.A. Law - NBC
1988 - Thirtysomething - ABC

'90-es évek 
1989 - L.A. Law - NBC
1990 - L.A. Law - NBC
1991 - L.A. Law - NBC
1992 - Miért éppen Alaszka? - CBS
1993 - Kisvárosi rejtélyek - CBS
1994 - Kisvárosi rejtélyek - CBS
1995 - New York rendőrei - ABC
1996 - Vészhelyzet - NBC
1997 - Esküdt ellenségek - NBC
1998 - Ügyvédek - ABC
1999 - Ügyvédek - ABC

2000-es évek 
2000 - Az elnök emberei - NBC
2001 - Az elnök emberei - NBC
2002 - Az elnök emberei - NBC
2003 - Az elnök emberei - NBC
2004 - Maffiózók - HBO
2005 - Lost – Eltűntek - ABC
2006 - 24 - Fox
2007 - Maffiózók - HBO
2008 - Mad Men – Reklámőrültek - AMC
2009 -  Mad Men – reklámőrültek - AMC

 2010-es évek 
2010 -  Mad Men – reklámőrültek - AMC
2011 -  Mad Men – reklámőrültek - AMC
2012 - Homeland - A belső ellenség - Showtime
2013 - Breaking Bad – Totál szívás - AMC
2014 - Breaking Bad – Totál szívás - AMC
2015 - Trónok harca - HBO
2016 - Trónok harca - HBO
2017 - A szolgálólány meséje - Hulu
2018 - Trónok harca - HBO
2019 - Trónok harca - HBO

 2020-as évek 
2020 - Utódlás - HBO
2021 - A Korona - Netflix
2022 - Utódlás'' - HBO/HBO Max

Fordítás

Külső hivatkozások 
 International Academy of Television Arts & Sciences

Televíziósdrámasorozat